Ван-2 () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Ван.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли все коммуны упраздненного кантона Ван-Уэст, включая западную часть города Ван, и отдельные коммуны кантонов Гран-Шан и Оре.

До 2017 года коммуны Боно и Плугумлен входили в состав округа Лорьян. С 1 января 2017 года все коммуны кантона входят в состав округа Ван.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Аррадон (5 392 чел.)
 Баден (4 396 чел.)
 Боно (2 533 чел.)
 Ван (западные кварталы, 10 350 чел.)
 Иль-д′Ар (227 чел.)
 Иль-о-Муан (620 чел.)
 Лармор-Баден (874 чел.)
 Плерен (6 635 чел.)
 Плескоп (6 145 чел.)
 Плугумлен (2 522 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 37,9 % голосов против 17,1 % у Жана-Люка Меланшона и 14,8 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 72,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 32,9 %, Франсуа Фийон – 26,0 %, Жан-Люк Меланшон – 15,2 %, Марин Ле Пен – 11,5 %; 2 тур: Макрон – 79,9 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 32,4 %, Франсуа Олланд — 28,0 %, Марин Ле Пен — 11,6 %; 2 тур: Саркози — 51,8 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют мэр коммуны Лармор-Баден Денис Бертолом (Denis Bertholom) и бывший мэр коммуны Плугумлен Софи Лебретон (Sophie Lebreton) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан